Kvick är ett svenskt efternamn, som även har använts som soldatnamn. Det kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Kvick 647
 Qvick 292
 Quick 274
Tillsammans blir detta 1 213 personer.

Personer med efternamnet Qvick eller Quick 

 Abdullah Hakim Quick, amerikansk historiker och imam
 Arne Qvick (född 1937), sångare
 Diana Quick (född 1946), brittisk skådespelare
 Johan Quick (född 1984), professionell datorspelare
 Jonathan Quick (född 1986), amerikansk ishockeymålvakt
 Magnus Quick (född 1957), journalist och kanalchef för SR Kristianstad
 Sven Quick (1887–1949), skådespelare
 Thomas Quick, namn använt av Sture Bergwall

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn